Monclova hace referencia a varios artículos en Wikipedia

Coahuila, México
Municipio de Monclova, municipio del estado de Coahuila, México.
Monclova, ciudad en el centro del estado de Coahuila, norte de México.
Acereros de Monclova, equipo de la Liga Mexicana de Béisbol con sede en Monclova.
Estadio Monclova, estadio de béisbol localizado en Monclova.
Instituto Tecnológico Superior de Monclova, institución de educación superior.

Además
Condado de la Monclova, título nobiliario español creado por Felipe III.
Municipio de Monclova (condado de Lucas, Ohio), EE. UU.
Rafi monclova, cantante